Ceballos (La Pampa) — município argentino da província de La Pampa
 Río Ceballos — município argentino da província de Córdova

 

Desambiguações de topônimos